Села су насељено место у саставу града Сиска, Хрватска.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Села су имала 963 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Села је имало 1.019 становника, следећег националног састава:

Спољашње везе 

Сисак
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској